Манзій Володимир Данилович — режисер опери, Народний артист УРСР.
 Манзій Сава Філімонович — український біолог.
 Манзій Елеанора Володимирівна - українська арфістка.

Українські прізвища